Slovo trup může mít několik významů:

 trup (anatomie): tělo kromě hlavy, krku a končetin
 svaly trupu člověka
 trup letadla
 trup lodi

Externí odkazy